Pete Kelly's Blues – serie radiofonica statunitense della NBC del 1951
Tempo di furore (Pete Kelly's Blues) – film statunitense del 1955 diretto da Jack Webb
Pete Kelly's Blues – serie televisiva statunitense della NBC del 1959